Фалькони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Фалькони, Альфонсо (1859—1920) — итальянский композитор.
 Фалькони, Анна (урождённая Бохкольц; 1815—1879) — немецкая оперная певица (сопрано), музыкальный педагог и композитор.
 Фалькони, Бернардо (ок. 1620 — ок. 1696) — швейцарско-итальянский скульптор
 Фалькони, Ирина (род. 1990) — американская профессиональная теннисистка.
 Фалькони, Фандер (род. 1962) — эквадорский политический и государственный деятель.
 См. также 
 Фалькон
 Фальконе